А́скем () — английская фамилия. Известные носители:
 Аскем, Пол (род. 1962) — британский фигурист.
 Аскем, Скотт (род. 1988) — английский боец смешанного стиля.

Примечания